Футбольная Конференция 2001-02 — 23-й сезон Футбольной Конференции Англии. Сезон начался в августе 2001 года и завершился в апреле 2002 года.

В Футбольной Конференции играют как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы. Национальная Конференция является пятым и самым низким из 5 общенациональных дивизионов в Англии, ниже Премьер-лиги и трех дивизионов Футбольной лиги. По завершении каждого сезона, победитель Футбольной Конференции и победитель плей-офф выходят в Футбольную лигу Англии.

Вышедшие и вылетевшие команды 
Вышедшие команды
 Бертон Альбион
 Кеттеринг Таун
 Грэйвсенд энд Нортфлит

Вылетевшие команды
 Кеттеринг Таун
 Кингстониан
 Хенсфорд Таун

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2001
Футбол в Англии в сезоне 2001/2002
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002